McKenney puede referirse a:

 Erin McKenney, activista estadounidense
 McKenney (Virginia), ciudad